Jordan Ashley Adams (n. 1981), cestista canadese, professionista nella WNBA
Jordan Lavell Adams (n. 1994), cestista statunitense, professionista nella NBA